Mühlens ist der Familienname folgender Personen:

 Elisabeth Mühlens (* 1949), deutsche Juristin
 Peter Mühlens (1874–1943), deutscher Tropenmediziner und -hygieniker

Siehe auch:
 Mülhens